Архиепархия Дакара () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Дакар, столице Сенегала. В митрополию Дакара входят епархии Зигиншора, Каолака, Колды, Сен-Луи, Тамбакунды и Тиеса. Архиепархия охватывает всю область Дакара, департамент Мбур в области Тиеса и департамент Фатик в области Фатик, в Сенегале. Кафедральным собором архиепархии Дакара является Кафедральный собор Пресвятой Богородицы Победоносной. С 20 декабря 2014 года архиепископ Дакара — Бенжамин Ндиайе.

История 
Святой Престол учредил Апостольский викариат Сенегамбии 6 февраля 1863 года, в результате разделения Апостольского викариата Обоих Гвиней и Сенегамбии, которое так же привело к созданию Апостольского викариата Обоих Гвиней (сегодня — архиепархия Либревиля).

18 октября 1897 года передал часть своей территории в пользу учреждения Апостольской префектуры Французской Гвинеи (сегодня — архиепархия Конакри).

27 января 1936 года буллой Non semel Apostolica Папы Пия XI изменил название на Апостольский викариат Дакара.

25 апреля 1939 года передал часть своей территории в пользу учреждения Апостольской префектуры Зигиншора (в настоящее время епархия Зигиншора).

14 сентября 1955 года Апостольский викариат был возведён в ранг митрополии буллой Dum tantis Папы Пия XII.

21 января 1957 года и 6 февраля 1969 года передал большую часть своей территории в пользу, соответственно, учреждения Апостольской префектуры Каолака (в настоящее время епархия Каолака) и епархии Тиеса.

Ординарии 
 епископ Aloyse Kobès, C.S.Sp. (6 февраля 1863 — 11 октября 1872);
 епископ Jean-Claude Duret, C.S.Sp. (22 августа 1873 — 29 декабря 1875);
 епископ François-Marie Duboin, C.S.Sp. (20 июня 1876 — июль 1883);
 епископ François-Xavier Riehl, C.S.Sp. (23 ноября 1883 — 23 июля 1886);
 епископ Mathurin Picarda, C.S.Sp. (19 июля 1887 — 22 января 1889);
 епископ Magloire-Désiré Barthet, C.S.Sp. (30 июля 1889 — 15 декабря 1898);
 епископ Joachim-Pierre Buléon, C.S.Sp. (6 июня 1899 — 13 июня 1900);
 епископ François-Nicolas-Alphonse Kunemann, C.S.Sp. (27 февраля 1901 — 20 марта 1908);
 епископ Hyacinthe-Joseph Jalabert, C.S.Sp. (13 февраля 1909 — 12 января 1920);
 епископ Louis Le Hunsec, C.S.Sp. (22 апреля 1920 — 26 июля 1926 назван генеральным настоятелем Конгрегации Святого Духа);
 епископ Auguste Grimault, C.S.Sp. (24 января 1927 — 12 декабря 1946);
 архиепископ Марсель Лефевр, C.S.Sp. (12 июня 1947 — 23 января 1962 назван архиепископом, с персональным титулом, Тюля);
 кардинал Гиацинт Тиандум (24 февраля 1962 — 2 июня 2000);
 кардинал Теодор Адриен Сарр (2 июня 2000 — 20 декабря 2014);
 архиепископ Бенжамин Ндиайе (20 декабря 2014 — по настоящее время).

Суффраганные диоцезы 
 Диоцез Зигиншора;
 Диоцез Каолака;
 Диоцез Колды;
 Диоцез Сен-Луи;
 Диоцез Тамбакунды;
 Диоцез Тиеса.

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 
 Официальный веб-сайт;
 gcatholic.org 
 Catholic Hierarchy ;
 Информация об архиепархии ; 
 Булла Non semel Apostolica, AAS 28 (1936), стр. 284 
 Булла Dum tantis, AAS 48 (1956), стр. 113 

Католические епархии Сенегала